Квинт Ма́рций Фили́пп () — имя нескольких римских политиков:
 Квинт Марций Филипп — консул 281 года до н. э., цензор 269 года до н. э.;
 Квинт Марций Филипп — консул 186 и 169 годов до н. э., цензор в 164 году до н. э.;
 Квинт Филипп — проконсул, предположительно, Киликии в 47 году до н. э.